Chiti ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Chiti (* 1972), italienischer Trabrennfahrer
 Bwalya Stanley Kasonde Chiti (* 1954), sambischer Diplomat und Politiker
 Carlo Chiti (1924–1994), italienischer Rennwagen- und Motorenkonstrukteur
 Chiara Chiti (* 1987), italienische Schauspielerin
 Gian Paolo Chiti (* 1939), italienischer Komponist
 Girolamo Chiti (1679–1759), italienischer Komponist
 Harry Chiti (1932–2002), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ugo Chiti (* 1943), italienischer Drehbuchautor
 Vannino Chiti (* 1947), italienischer Politiker